Mylar é a marca registrada de uma forte película de poliéster que tem resistência térmica e propriedades de isolamento. O Mylar é utilizado em fitas magnéticas, dieléctricos do capacitor, empacotamentos, blueprints e em baterias magnéticas.

Ver também
 Filme PET (poliéster)

Plásticos
Marcas

de:Mylar